Blue Stone — Unit 386D ENI (электронный нейтронный инициатор) в составе ядерного оружия, один из радужных кодов.
 Blue Stone — американская музыкальная группа.

См. также 
 Синий камень — тип славянских и угорских языческих священных камней, а также наиболее знаменитый камень такого типа, расположенный у Плещеева Озера.